Flut steht für:
 Flut, das Steigen des Meeresspiegels infolge der Gezeiten (Tide)
 Flutung, etwas fluten, zum Beispiel einen Tagebau
 Überschwemmung, Zustand, bei dem eine normalerweise trockenliegende Bodenfläche vollständig von Wasser bedeckt ist
 Sturzflut, plötzliche Überschwemmung, meist mit nachfolgendem Hochwasser
 Flutkatastrophe, durch eine Überschwemmung verursachte Katastrophe
 Flut (Band), österreichische Rockband
 Flut (Salz), Begriff der Salzwirtschaft

Die Flut ist der Titel von:
 Die Flut (Oper), Kammeroper in einem Akt von Boris Blacher
 Die Flut – Wenn das Meer die Städte verschlingt, britischer Katastrophenfilm
 Die Flut (Lied), Lied der deutschen Sänger Joachim Witt und Peter Heppner

Siehe auch:
 Hochwasser
 Springflut
 Sturmflut
 Sintflut
 Informationsüberflutung
 Flood
 Fluten, Kinofilm
 Vorflut, Vorfluter, Begriffe aus der Wasserwirtschaft